Аре́сти () — испанская фамилия баскского происхождения.

Известные носители:
 Арести Агирре, Хосе Луис (1917—2003) — испанский лётчик-истребитель, участник гражданской войны в Испании.
 Арести Сегурола, Габриель Мария (1933—1975) — баскский писатель, поэт, драматург, переводчик.